Знаходження похідної є найважливішою операцією у диференціальному численні. У цій статті наведено загальні правила диференціювання та список похідних основних функцій.

У нижчеподаних формулах  — змінна,  — функція цієї змінної.  і  — довільні функції, що диференціюються, а  — константа. Цих правил і формул достатньо для диференціювання будь-якої елементарної функції.

Загальні правила

Константа 
 , де

Сума і різниця похідних

Похідна від добутку і частки

Похідна від складної функції

Похідна від оберненої функції

Список

Похідні від простих функцій 

 

 

 

 

 , де  та  — визначені

Зокрема:

Похідні від експоненціальних і логарифмічних функцій

Похідні від тригонометричних функцій

Похідні від гіперболічних функцій

Див. також 

 Таблиця інтегралів.

Джерела

Посилання 
 
Диференціальне числення
Надпопулярні статті
Математичні списки
Похідних